minimalizm – kierunek w sztukach plastycznych
 minimalizm – kierunek w muzyce
 minimalizm – nurt w literaturze
 minimalizm – filozofia życia
 minimalizm – kierunek w architekturze modernizmu i postmodernizmu

Zobacz też 
 minimal